Hydrocotyle cymbalaria är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham. Hydrocotyle cymbalaria ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
cymbalaria